La visita – raccolta di racconti di Carlo Cassola
La visita (County Hospital, anche noto in Italia come Ospedale di contea) – film cortometraggio del 1932 di James Parrott con Stanlio e Ollio
La visita – film del 1963 diretto da Antonio Pietrangeli
La visita – film del 2014 diretto da Mauricio López Fernández